Federation Cup 1986 var den 24. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på grusbaner i I. Český Lawn-Tennis Klub Praha i Prag, Tjekkoslovakiet i perioden 20. - 27. juli 1986. Tjekkoslovakiet var Fed Cup-værtsland for første gang.

Turneringen blev vundet af USA, som besejrede de forsvarende mestre fra Tjekkoslovakiet med 3-0 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for 12. gang, og som samtidig fik revanche for finalenederlaget til netop Tjekkoslovakiet året forinden. Tjekkoslovakiet var i finalen for femte gang, men det var holdet første finalenederlag. Det vindende amerikanske hold bestod af Martina Navratilova, Pam Shriver, Chris Evert-Lloyd og Zina Garrison, mens Tjekkoslovakiet blev repræsenteret af Hana Mandlíková, Helena Suková, Andrea Holíková og Regina Maršíková.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede nitten hold om de sidste ti ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de ti playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de ni tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 22 direkte kvalificerede hold.
 10 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 25 hold:
 9 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1986

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1986
Sport i Prag
Tennis i Tjekkiet